Ranah (Payakumbuh Timur), een plaats in Indonesië
Ranah (Kampar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing